Бравин — русская фамилия.

 Бравин, Евгений Леонидович (1885—1972) — советский учёный в области морского артиллерийского оружия, инженер-контр-адмирал.
 Бравин, Михаил Иванович (1761—1833) — государственный деятель Российской империи.